George Hilton peut désigner :

 George Hilton (1925-2014), économiste et historien américain ;
 George Hilton (1971-), homme politique brésilien.

Pseudonyme 
 George Hilton (1934-2019), acteur britannique ;